Clyst kan syfta på:

 Broad Clyst
 Clyst Gerred
 Clyst Heath
 Clyst Honiton
 Clyst Hydon
 Clyst St. George
 Clyst St. Lawrence
 Clyst St. Mary
 Clyst William